Quartier Saint-Jacques désigne les quartiers de différentes villes :
 quartier Saint-Jacques (Cognac), un quartier de Cognac en Charente, en région Nouvelle-Aquitaine (France) ;
 quartier Saint-Jacques (La Réunion), un quartier populaire de Saint-Denis à La Réunion (France) ;
 quartier Saint-Jacques (Nantes), une partie du quartier Nantes Sud à Nantes ;
 quartier Saint-Jacques (Paris), un ancien quartier situé dans l'ancien  de Paris ;
 quartier Saint-Jacques (Perpignan), un quartier du centre ancien de Perpignan ;
 quartier Saint-Jacques (Rennes), un quartier de Rennes ;
 quartier Saint-Jacques (Saint-Étienne), un quartier de Saint-Étienne ;
 quartier Saint-Jacques (Bruxelles), un quartier de l'hypercentre de Bruxelles (Belgique).